Ferndiagnose steht für:
 Diagnose eines Computer- oder Kommunikationssystems über das Netz zur Vorbereitung von Fernwartung
 Diagnose eines Maschinenparks oder einer Einzelmaschine über das Netz im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltungsstrategie
 Diagnosegespräch von Patient und Arzt über ein Kommunikationsmedium, siehe Telemedizin